Kultura Voisiku - kultura okresu polodowcowego z terenu Estonii. Nazwa pochodzi od stanowiska w miejscowości Võisiku w środkowej Estonii.. Nastąpiła po kulturze kundajskiej ok. VI tys. p.n.e. Inwentarz krzemienny zbliżony do kultura Suomusjärvi. Była to kultura myśliwych i rybaków strefy leśnej.

Voisiku